Typ 25 (auch Type 25 oder Typ XXV) steht für
 NSB Type 25, norwegische Dampflokomotivbaureihe
 Peugeot Typ 25, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot

Abkürzung